Соревнования по тхэквондо на летних Азиатских играх 2014 проходили с 30 сентября по 3 октября  в Ganghwa Dolmens Gymnasium.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

2014